Il doppio del torneo di tennis Brasilia Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-Philippe Fleurian e Nicolás Pereira che hanno battuto in finale Noam Behr e Lior Mor 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Óscar Ortiz (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian /  Nicolás Pereira (Campioni)

 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (primo turno)
 David DiLucia /  Leonardo Lavalle (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1995